Juraj Kucka, né le  à Bojnice, est un  footballeur international slovaque qui joue au poste de milieu relayeur au Slovan Bratislava.

Biographie

Carrière en club

Débuts 
Kucka débute en Corgoň Liga avec le club du MFK Ružomberok le . Il joue 6 matchs lors de sa première saison. En tout, Kucka jouera 49 matchs pour 8 buts au sein du MFK Ružomberok, équipe alors entraînée par Michal Bílek qui recommande le joueur au Sparta Prague. En , il signe un contrat de trois ans pour le Sparta, où il remportera la Gambrinus Liga 2009–2010. Au cours de ses deux années au club, il marque 11 buts en 45 matches de championnat.

Genoa 
Le , il signe un contrat de quatre ans et demi pour un montant de 3,55 millions d'euros avec le Genoa (qui sera par la suite prolongé d'un an, soit jusqu'au ). Il fait ses débuts en coupe d'Italie contre l'Inter Milan le . Kucka s'adapte rapidement à l'équipe grâce à ses capacités physiques et son aisance technique. Il est rapidement considéré comme un joueur majeur de l'équipe. Il marque son premier but en Serie A lors d'une victoire 2-1 sur le terrain de la Lazio le . Le , Kucka signe en faveur de l'AC Milan pour une somme de 3,3 millions d'euros. Il s'est lié au club lombard juste l'été 2019.

Watford 

Le , il rejoint Watford.

Slovan Bratislava 
Le , il fait son retour en Slovaquie, treize ans après son départ, en s'engageant en faveur du Slovan Bratislava.

Carrière en sélection 

Juraj Kucka reçoit sa première sélection en équipe nationale le , lors d'un match amical contre le Liechtenstein. Par la suite, le , il inscrit son premier but avec la Slovaquie, à l'occasion d'un amical contre l'Autriche.

Juraj Kucka est retenu pour participer à la Coupe du monde 2010 organisée en Afrique du Sud. Lors du mondial, il dispute trois matchs : contre la Nouvelle-Zélande, l'Italie, et enfin les Pays-Bas.

Statistiques

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international slovaque
Joueur du FK Železiarne Podbrezová
Joueur du MFK Ružomberok
Joueur de l'AC Sparta Prague
Joueur du Genoa CFC
Joueur de l'AC Milan
Joueur du Trabzonspor
Joueur du Parme Calcio 1913
Joueur du Watford FC
Joueur du ŠK Slovan Bratislava
Naissance en février 1987
Naissance à Bojnice
Naissance en Tchécoslovaquie